Kuhla steht für

 Kuhla (Himmelpforten), ein Gemeindeteil von Himmelpforten in Niedersachsen

Kuhla ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Kuhla (* 1941), deutscher Unternehmensberater und Autor
 Walther Kuhla (* 1907; † nach 1944), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat